

Pessoas
Gardner Fox
Ava Gardner
Brian Gardner
Chris Gardner
Craig Gardner
Derek Gardner (automobilismo)
Gardner Pinnacles
George Gardner - botânico;
Guy Gardner
Gerald Gardner
Howard Gardner
Martin Gardner
Ricardo Gardner
Wayne Gardner

Localidades

Gardner (Dacota do Norte)
Gardner (Illinois)
Gardner (Kansas)

Outros
2587 Gardner - um asteróide
Gardner (metralhadora)

Desambiguações de sobrenomes